Sejmik gubernialny
 Sejmik powiatowy (ziemie zabrane)